Carl Gassner (1855-1942), medico e inventore tedesco
 Dennis Gassner (1948–), scenografo canadese
 Alexander Gassner (1989–), skeletonista tedesco